Autostrada A9 – autostrada austriaca Voralpenkreuz – Maribor
 Autostrada A9 – autostrada croata
 Autostrada A9 – autostrada francese Orange-Narbonne-Spagna
 Autostrada A9 – autostrada tedesca Berlino-Monaco di Baviera
 Autostrada A9 – autostrada italiana Lainate-Como-Chiasso
 Autostrada A9 – autostrada lituana
 Autostrada A9 – autostrada svizzera Le Creux-Gondo

Pagine correlate
A9